Balch – miasto w północnym Afganistanie
 Balch – prowincja w północnym Afganistanie
 Balch – osiedle typu miejskiego w południowo-zachodnim Tadżykistanie

 Darja-je Balch – rzeka w Afganistanie